Dowschanka (ukrainisch: ; russische Entsprechung: /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Dowschanka (Domaniwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka
 Dowschanka (Podilsk), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk
 Dowschanka (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Dowschanka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk

Fluss
 Dowschanka (Fluss), Nebenfluss des Seret in der Ukraine